Dalj može značiti:

 Dalj, selo na Dunavu, u općini Erdut
 Manastir Dalj planina, pravoslavni manastir nedaleko od Dalja
 Skok u dalj, atletska disciplina
 Pokolj u Dalju, zločin na početku Domovinskog rata